Община Уейкфийлд () е една от петте административни единици в област (графство) Западен Йоркшър, регион Йоркшър и Хъмбър. Населението на общината към 2008 година е 322 300 жители разпределени в множество селища на площ от 338.6 квадратни километра. Главен град на общината е Уейкфийлд.

География 
Община Уейкфийлд е разположена в югоизточната част на графството, по границата с областите Северен Йоркшър и Южен Йоркшър.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 

 Официална страница

Западен Йоркшър
Общини в Англия